Nova — латинское обозначение новой звезды, отсюда большая часть других значений:

Телевидение 
 Nova — чехословацкий телеканал.
 Nova — американский научно-популярный документальный телесериал на телеканале PBS.

Журналы 
 Nova — немецкий журнал по научной фантастике.
 Nova Religio — американский ежеквартальный научный журнал.

Музыка

Жанры 
 Nova Cançó — направление в музыкальной и песенной культуре Каталонии.

Группы 
 Nova (группа)

Альбомы 
 Nova — студийный альбом Ирины Билык 1995 года.
 Nova (альбом Atargatis)
 Nova Akropola — второй студийный альбом словенской индастриал-группы Laibach.
 Nova — второй студийный альбом американского диджея .

Синглы 
 Nova — второй сингл шведского дуэта The Sound of Arrows.

Техника 
 Nova (серия компьютеров)
 Lada Nova — экспортное обозначение автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107.

Наука 
 Nova — сверхмощный лазер, существовавший в Ливерморской национальной лаборатории (США).
 NOvA — нейтринный эксперимент.

Другое 
 Nova Arena — стадион в Санкт-Петербурге

См. также 
 Chevrolet Nova
 Nova Bus
 TV Nova
 Ars nova
 Benelli Nova